Ива́н Ало́нсо (; родился 10 апреля 1979 года в Монтевидео) — уругвайский футболист, нападающий.

Биография 

Алонсо родился в Монтевидео и начал свою футбольную карьеру в местном клубе «Ривер Плейт». После двух сезонов, проведенных на родине, Иван решил попробовать себя в зарубежном клубе и принял предложение испанского «Алавеса». В первом сезоне он являлся запасным игроком, приняв участие в матчах Ла Лиги, в основном выходя на замену, но, несмотря на это, забил 8 мячей. Также активно помог своей команде в Кубке УЕФА, Алонсо поразил ворота «Ливерпуля» в финальном противостоянии турнира. Со временем в тандеме с Хави Морено Иван составил грозный атакующий дуэт. За «Алавес» нападающий провёл более 100 матчей и забил около 30 мячей во всех соревнованиях.

После четырёх сезонов Алонсо покинул команду и присоединился к «Мурсии», выступавшей в Сегунде. В дебютном сезоне Иван забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром команды. В сезоне 2006/07 он продолжил активно забивать, увеличив свои показатели до 14 мячей в 40 матчах чемпионата, чем помог своему клубу выйти в Ла Лигу. Однако уже в следующем сезоне «Мурсия» вернулась во Второй дивизион, но даже несмотря на это Алонсо остался лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей.

В январе 2009 года Иван возвратился в Ла Лигу, перейдя в «Эспаньол» за 2,4 млн €. В основном составе команды Иван закрепился благодаря травме Рауля Тамудо. До окончания чемпионата Алонсо забил несколько важных мячей, в том числе гол в ворота «Альмерии», который спас команду из Барселоны от вылета в Сегунду.

23 сентября 2009 года в матче против «Малаги» Иван забил гол, который помог его команде победить 2:1. Забитый мяч нападающий посвятил умершему на предсезонных сборах партнёру по команде Даниэлю Харке. С прибытием в команду в январе 2010 года Пабло Освальдо на правах аренды Алонсо потерял место основного нападающего. Несмотря на это Иван продолжал бороться за право играть в стартовом составе. 11 апреля, на следующий день после своего дня рождения, в поединке против «Атлетико» уругвайский нападающий забил гол спустя минуту после появления на поле вместо Освальдо.

После 11 лет, проведенных в Испании, Алонсо принял решение сменить обстановку. В июне 2011 года он подписал контракт с мексиканской «Толукой». 23 июля в матче против «Эстудиантес Текос» он дебютировал в мексиканской Примере. В этом же поединке Иван забил свой первый гол за «Толуку». В своём первом и единственном сезоне за новую команду Иван стал лучшим бомбардиром Примеры, забив 11 мячей в Апертуре 2011 и ещё 14 — в Клаусуре 2012. Несмотря на все старания нападающего, клуб занял лишь 12 место. В начале июля 2012 года Алонсо покинул «Толуку» из-за проблем с сердцем, а в последующем объявил о завершении карьеры футболиста.

В начале 2013 года Алонсо возобновил карьеру, приняв приглашение «Насьоналя». 3 марта в матче против «Серро-Ларго» он дебютировал за новую команду. В матчах Кубка Либертадорес против «Барселоны» (Гуаякиль) и своего предыдущего клуба «Толуки» Иван забил три гола. По итогам сезона 2014/15 Алонсо был признан лучшим игроком чемпионата Уругвая по версии El Observador.

В начале 2016 года Алонсо на правах свободного агента перешёл в аргентинский Ривер Плейт. 8 февраля в матче против «Кильмеса» он дебютировал в аргентинской Примере, заменив во втором тайме Гонсало Мартинеса. Через неделю в поединке против «Бельграно» Иван забил свой первый гол за «Ривер Плейт». В матчах Кубка Либертадорес против бразильского «Сан-Паулу» и венесуэльского «Трухильянос» он забил три гола.

Личная жизнь 
Родной брат Ивана, Матиас и двоюродный Диего, также являются профессиональными футболистами.

Достижения 
Командные

 «Алавес»
  Кубок УЕФА — 2000/2001

Индивидуальные

 «Толука»
 Лучший бомбардир Апертуры 2011 — 11 мячей
 Лучший бомбардир Клаусуры 2012 — 14 мячей

 «Насьональ»
 Лучший бомбардир чемпионата Уругвая 2014/15 — 23 гола
 Лучший игрок чемпионата Уругвая сезона 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФК «Эспаньол»
 BDFutbol profile
 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео